«Alone Together» — песня американской рок-группы Fall Out Boy, изданная в качестве третьего сингла с их пятого студийного альбома Save Rock and Roll 6 августа 2013 года.

Fall Out Boy выступили с «Alone Together» на «The Today Show» 19 июля 2013 года. Песня была использована в эпизоде 8 сезона телешоу «America’s Got Talent». 10 октября 2013 группа исполнила эту песню на Шоу Эллен Дедженерес. Также они выступили с ней в финале 5 сезона телешоу  28 октября 2013 года, после чего сингл вошёл в хит-парад Австралии ARIA Singles Chart. 19 ноября группа исполнила «Alone Together» на Шоу Джимми Киммела. 28 ноября группа приняла участие в , выступив с «Alone Together» при поддержке танцующих Черепашек-ниндзя.

Позиции в чартах

Хронология выпуска

Примечания 

Синглы Island Records
Песни Fall Out Boy
Песни, написанные Патриком Стампом
Песни, написанные Питом Вентцом
Песни, написанные Энди Хёрли
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart